Мокие́вский — фамилия:
 Мокиевский, Вадим Олегович (род. 1963) — доктор биологических наук, зоолог, сын О. Б. Мокиевского.
 Мокиевский, Валентин Николаевич (1950—1994) — эстонский художник-карикатурист.
 Мокиевский Владимир Андреевич (1920—1979) – доктор геолого-минералогических наук, профессор (1972–1979) кафедры «Кристаллографии» Ленинградского горного института.
 Мокиевский, Кирилл Андреевич (1926—2020) — учёный-гидролог, гидрофизик, доктор географических наук
 Мокиевский, Олег Борисович (1921—1972) — морской биолог, подводный исследователь.
 Мокиевский, Павел Васильевич (1856—1927) — врач, публицист.

Двойная фамилия 
 Мокиевский-Зубок, Степан Васильевич (1851—?) — российский революционер.
 Мокиевская-Зубок, Людмила Наумовна (1896—1919) — российская революционерка, командир бронепоезда.

Примечания